Isaac I Comnè, emperador romà d'Orient
 Isaac Comnè, príncep romà d'Orient, germà d'Aleix I Comnè
 Isaac Comnè, fill d'Aleix I Comnè i Irene Ducas
 Isaac Comnè, fill de Joan II Comnè i Irene d'Hongria
 Isaac Comnè de Xipre, proclamat emperador a Xipre el 1184, presoner de Ricard Cor de Lleó el 1191, mort presoner a Margat el 1195.